Emigrante del Mundo — дебютный альбом исполнителя Лученцо, вышедший 30 сентября 2011 года.

Track listing

Чарты

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2011 года
Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Лученцо